MUC est l'acronyme :
 Le Mans Union Club 72, un club de football,
 Montpellier Université Club, un club omnisports,
 Multi-User Chat (discussions de groupe) en anglais.
 Expression d'origine arlésienne pouvant servir parfois de ponctuation, d'interjection ou bien de phrase en elle-même.
MUC est également le code AITA de l'aéroport de Munich.

Le BTS - MUC est un brevet de technicien supérieur en management des unités commerciales.